Kana, escriptura japonesa
 Riu Kana, vegeu Bakeswar

Vegeu també: Khana (ciutat estat de Terqa)